Ménil (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Ménil (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary